Батији може да се односи на:

 Батији (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Батији (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Батији ан Гатине, насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Батији ан Пизеј, насељено место у Француској, у департману Лоаре